137. længdegrad kan henvise til:

 137. vestlige længdekreds
 137. østlige længdekreds